Лажеоза (Оливейра-ду-Ошпитал) — район в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Лажеоза (Сабугал) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.